1000 км Хунгароринга 2010 — это четвёртый раунд сезона 2010 LMS. Соревнования прошли на трассе Хунгароринг в Венгрии 22 августа 2010 года.

Общая информация 

Впервые в истории серии поул в абсолюте завоевал экипаж LMP2. Экипаж Strakka Racing на 0,4 секунды опередил лучший из экипажей конкурентов.

Гонка была укорочена на 23 круга из-за того, что не уложилась в шестичасовой лимит времени.

Впервые в истории серии гонку в абсолюте выиграл экипаж LMP2. Лидеры класса LMP1 столкнулись с массовыми проблемами и, в итоге, лучший из них лишь 7-й на финише.

Результаты

Квалификация 

Победитель квалификации в каждом классе выделен жирно.

Гонка 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.

Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания 

Моторные виды спорта
Хунгароринг
Август 2010 года
2010
События 22 августа